Cherie Lunghi (1952-), est une actrice anglaise.
 Denis Lunghi (1976-) est un coureur cycliste italien.
 Emilio Lunghi (1886-1925), est un athlète italien.

Titre 

 La Sorcière sanglante, titre francophone de I Lunghi capelli della morte est un film italien d'épouvante réalisé par Antonio Margheriti, sorti en 1964.
Patronyme italien